Бамматю́рт () — село в Хасавюртовском районе Дагестана, Россия.

Образует муниципальное образование село Бамматюрт со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 9 км к северу от города Хасавюрт на берегу реки Акташ (бассейн Сулака).

История 
Основано чеченцами-ауховцами, названо в честь легендарного основателя села по имени Баммат.

Историк Елена Исааковна Кобахидзе, сообщая о событиях 1897 года, называет селение чеченским. В том же году, согласно данному источнику, было решено, предварительно разоружив, выселить из селения чеченцев, и на их место заселить русских крестьян.

За упорное сопротивление в 1898 году и убийство начальника Хасавюртовского округа полковника Петухова и ранение его помощника капитана Юзбашева село Бамматюрт было разгромлено царскими войсками, его оставшиеся в живых жители были переселены в чеченские аулы, расположенные на правом берегу реки Терек. В 1900 г. на Бамат-юртовском казенном участке был образован посёлок Ново-Владимирское, в котором поселилось 580 русских крестьян, ранее проживавших в разных селениях Хасавюртовского округа). По данным на 1914 г. село Ново-Владимировка состояло из 200 дворов. В нём проживало 1859 человек (869 мужчин и 990 женщин), русские, православные. Во владении находилось 2494 десятины земли, в том числе 2433 — удобной и 61 — леса. В селе располагались церковь, кредитное товарищество и одноклассное училище. В административном отношении являлось центром Ново-Владимирского сельского правления Хасав-Юртовского округа Терской области. Сельскому правлению подчинялись близлежащие русские хутора: Татьяновка, Яковчикова, Шис, Абдулы, Ильясова, Измайловка, Тутлар, Куру, Кандауровка 1-я, Кандауровка 2-я, Абдурашитова, Кирпич-кутан, Салиха-Умар-Аджиева, Немченко, Салибиева, Абдул-Азима Клычева, Бал-Юрт, Зарияткин.

В 1920 году на революционной волне вайнахи в союзе с новой большевистской властью осуществили земельный передел в свою пользу — русские поселенцы были изгнаны, уцелевшие коренные жители вернулись в село Бамматюрт.

22 ноября 1928 года 4 сессией ЦИК ДАССР 6 созыва принимается новый проект районирования республики. На его основе было принято постановление о разукрупнении округов и районов и образовании 26 кантонов и 2 подкантонов. Хасавюртовский кантон был образован на части территории бывшего Хасавюртовского округа, переданного в состав ДАССР из Терской области в 1921 году. По новому районированию кантон состоял из 18 сельских советов, в том числе Бамматюртовский — Бамматюрт, Абдурашид, Адильотар, Зарият-отар, Кошай-отар, Манти-отар, Тутлар.

До депортации чеченцев в 1944 году в селе Бамматюрт проживало более двухсот семей чеченцев — ауховцев и три кумыкских семьи.

После депортации чеченцев Бамматюрт по решению тогдашнего советского руководства Дагестана был принудительно заселён жителями селений Тарки, Кахулай, Альбурикент — кумыками по национальности.

После 1956 года чеченское население вернулось самотёком, кумыкские поселенцы добровольно вернули чеченцам их дома и вернулись в районы прежнего проживания.

Население 

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Инфраструктура

Образование и дошкольное воспитание 
 Муниципальное казенное образовательное учреждение «Бамматюртовская средняя общеобразовательная школа»
 Детский садик «Сказка»

Культура 
 Сельский дом культуры

Здравоохранение 
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АПТЕКА № 92»
 Бамматюртовская Участковая Больница

Примечания 

Населённые пункты Хасавюртовского района
Муниципальные образования Хасавюртовского района
Сельские поселения Дагестана